Села:
 Черешневе — Вінницька область, Барський район
 Черешневе — Запорізька область, Більмацький район
 Черешневе — Херсонська область, Бериславський район (до 2020 року — Високопільський район)